gemeente in de Filipijnse provincie Aklan: Nabas (Aklan)
gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques:  Nabas (Pyrénées-Atlantiques)